Гуннар Ларссон (1944) — шведський лижник, дворазовий призер зимових Олімпійських ігор.
 Гуннар Ларссон (1951) — шведський плавець, дворазовий олімпійський чемпіон.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок